Amerikai Egyesült Államok
Sulphur (Dél-Dakota)
Sulphur (Indiana)
Sulphur (Kentucky)
Sulphur (Louisiana)
Sulphur (Nevada)
Sulphur (Oklahoma)
Egyéb:
Sulphur (lófajta)